Polyphaga može označavati:
 Polyphaga (Coleoptera) Emery, 1886, raznojedi, podred kukaca u redu Coleoptera.
 Polyphaga (Blattodea) Brullé, 1835, rod kukaca u porodici Corydiidae,